Sezona 2011/12 HDD Tilia Olimpija je peta klubska sezona v avstrijski ligi, ob tem je klub igral še v končnici slovenske lige, v katero je bil avtomatično uvrščen. Domača dvorana je Hali Tivoli. Olimpija se je s petim mestom v prvem delu rednega dela drugič zapored in skupno tretjič uvrstila v končnico, po drugem delu rednega dela je osvojila šesto mesto. V četrtfinalni seriji je s 4:2 v zmagah izločila Albo in se prvič po petih sezonah uvrstila v polfinalno serijo, kjer je bil z 1:4 v zmagah uspešnejši Linz. Po štirih sezonah je Olimpija z zmago v finalni seriji s 3:1 proti HK Acroni Jesenice dvanajstič osvojila naslov slovenskega državnega prvaka.

Postava
Trener:  Hannu Järvenpää
Pomočnik trenerja:  Andrej Hebar starejši
Šporni direktor:  Matjaž Sekelj 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Jean-Philippe Lamoureux
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Grand Forks, S. Dakota, ZDA
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Matic Boh 
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|69
|align=center|
|Matija Pintarič
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|2
|align=center|
|Brad Cole
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Miniota, Manitoba, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|5
|align=center|
|Scott Hotham
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Barrie, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|10
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|7
|align=center|
|Domen Vedlin
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|23
|align=center|
|Damjan Dervarič
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Jure Zajc
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|44
|align=center|
|Jamie Fraser 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Sarnia, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|98
|align=center|
|Sergej Smirnov
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Moskva, Rusija
|}

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Brock McBride 
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Cornwall, Ontario, Kanada
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|12
|align=center|
|Petr Šachl
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Jindřichův Hradec, Češka
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič (C)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|12
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Justin Taylor
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Edmonton, Alabama, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Ken Ograjenšek
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Celje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Žiga Pance (C)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|21
|align=center|
|Tomi Mustonen
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Oulu, Finska
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Eric Pance
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|36
|align=center|
|Anže Bernik
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Anže Florjančič
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|61
|align=center|
|Gregor Režek
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Boštjan Goličič
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|72
|align=center|
|John Hughes
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Whitby, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|84
|align=center|
|Andrej Hebar
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|89
|align=center|
|David Sefič
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Bled, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|91
|align=center|
|Miha Verlič
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|}

Pripravljalne tekme

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 11. avgust ||  MSHK Žilina || 4 - 1 || Ledena dvorana Zvolen || 300 || 1-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 12. avgust ||  HKM Zvolen || 4 - 0 || Ledena dvorana Zvolen || 400 || 2-0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 13. avgust ||  KLH Chomutov || 0 - 4 || Ledena dvorana Zvolen || 200 || 2-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 15. avgust ||  KHL Medveščak  || 4 - 2 || Hala Tivoli || 1500 || 3-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 18. avgust ||  EC VSV || 2 - 3 (KS) || Ledena dvorana Bled || 300 || 3-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 19. avgust ||  Acroni Jesenice || 4 - 3 (KS) || Ledena dvorana Bled || 1200 || 4-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 20. avgust ||  North America United || 3 - 4 || Ledena dvorana Bled || 100 || 4-3
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 3. september ||  Val Pusteria Wolves || 5 - 3 || Hala Tivoli || 500 || 5-3
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Prvi del

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 9. ||  VSV EC || 2 - 1  || Stadthalle || 3600 || 1-0-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 11./15. ||  Graz 99ers || 2 - 1  || Hala Tivoli || 1200 || 2-0-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 16. ||  Acroni Jesenice || 4 - 3 || Hala Tivoli || 3300 || 3-0-0 || 6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 18. ||  EHC Linz || 2 - 4 || Donauparkhalle Linz || 3100 || 3-0-1 || 6
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 23. ||  Orli Znojmo || 4 - 1 || Hala Tivoli || 2000 || 4-0-1 || 8
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 6 || 25. ||  EC Red Bull Salzburg || 2 - 3 (KS)  || Eisarena Salzburg || 1800 || 4-1-1 || 9
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 7 || 30. ||  KHL Medveščak || 3 - 2 (P) || Dom športova || 6500 || 5-1-1 || 11
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 2. ||  Vienna Capitals || 2 - 1 (KS) || Hala Tivoli || 2000 || 6-1-1 || 13
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 7. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 5 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3500 || 6-1-2 || 13
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 10 || 14. ||  Graz 99ers || 4 - 0 || Eisstadion Liebenau || 1800 || 7-1-2 || 15
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 11 || 16. ||  EC VSV || 5 - 2 || Hala Tivoli || 2200 || 8-1-2 || 17
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 12 || 21. ||  Acroni Jesenice || 4 - 5 (KS) || 18Dvorana  Podmežakla || 4000 || 8-2-2 || 
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 13 || 23. ||  EC KAC || 6 - 0 || Hala Tivoli || 3500 || 9-2-2 || 20
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 14 || 25. ||  EHC Linz || 2 - 3 || Hala Tivoli || 3000 || 9-2-3 || 20
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 15 || 28. ||  Orli Znojmo || 1 - 0 || Hostan Arena || 1300 || 10-2-3 || 22
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 16 || 30. ||  Vienna Capitals || 1 - 4 || Albert Schultz Eishalle || 4000 || 10-2-4 || 22
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 17 || 4. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 5 || Hala Tivoli || 2500 || 10-2-5 || 22
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 18 || 6. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 2 (P) || Hala Tivoli || 2500 || 11-2-5 || 24
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 19 || 16. ||  EC KAC || 1 - 2 || Stadthalle Klagenfurt || 4200 || 11-2-6 || 24
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 20 || 18. ||  KHL Medveščak || 1 - 2 || Hala Tivoli || 3500 || 11-2-7 || 24
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 21 || 20. ||  Acroni Jesenice || 5 - 2 || Hala Tivoli || 4700 || 12-2-7 || 26
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 22 || 22. ||  Orli Znojmo || 5 - 2 || Hala Tivoli || 1800 || 13-2-7 || 28
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 23 || 25. ||  EHC Linz || 0 - 4 || Donauparkhalle Linz || 3600 || 13-2-8 || 28
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 24 || 27. ||  EC Red Bull Salzburg || 5 - 6 (P) || Hala Tivoli || 2500 || 13-3-8 || 29
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 25 || 2. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 4 || Hala Tivoli || 2200 || 13-3-9 || 29
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 26 || 4. ||  VSV EC || 1 - 6 || Stadthalle || 3000 || 13-3-10 || 29
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 27 || 6. ||  EC KAC || 4 - 3 || Stadthalle Klagenfurt || 3200 || 14-3-10 || 31
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 28 || 9. ||  KHL Medveščak || 3 - 5 || Hala Tivoli || 3100 || 14-3-11 || 31
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 29 || 11. ||  Vienna Capitals || 4 - 0 || Hala Tivoli || 2900 || 15-3-11 || 33
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 30 || 20. ||  Graz 99ers || 2 - 4 || Eisstadion Liebenau || 1000 || 15-3-12 || 33
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 31 || 26. ||  Acroni Jesenice || 4 - 5 || Dvorana  Podmežakla || 4200 || 15-3-13 || 33
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 32 || 30. ||  EHC Linz || 2 - 1 (KS) || Hala Tivoli || 4000 || 16-3-13 || 35
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 33 || 1. ||  Vienna Capitals || 5 - 4 || Albert Schultz Eishalle || 4500 || 17-3-13 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 34 || 3. ||  EC Red Bull Salzburg || 6 - 7  || Eisarena Salzburg || 2800 || 17-3-14 || 37
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 35 || 6. ||  VSV EC || 4 - 1 || Hala Tivoli || 2000 || 18-3-14 || 39
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 36 || 8. ||  Orli Znojmo || 3 - 2 (KS) || Hostan Arena || 2300 || 19-3-14 || 41
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 37 || 13. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 7 - 6 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3500 || 20-3-14 || 43
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 38 || 15. ||  Graz 99ers || 4 - 2 || Hala Tivoli || 2300 || 21-3-14 || 45
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 39 || 17. ||  KHL Medveščak || 2 - 5 || Arena Zagreb || 15000 || 21-3-15 || 45
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 40 || 20. ||  EC KAC || 0 - 4 || Hala  Tivoli || 2600 || 21-3-16 || 45
|}

Drugi del

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 22. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 4 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3500 || 0-0-1 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 24. ||  EHC Linz || 0 - 4 || Donauparkhalle Linz || 3300 || 0-0-2 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 27. ||  KHL Medveščak || 6 - 4 || Hala Tivoli || 2000 || 1-0-2 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 29. ||  EC Red Bull Salzburg || 5 - 1 || Hala Tivoli || 2200  || 2-0-2 || 4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 31. ||  EC KAC || 3 - 1 || Hala Tivoli || 2000 || 3-0-2 || 6
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 3. ||  KHL Medveščak || 1 - 3 || Šalata || 4500 || 3-0-3 || 6
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 7 || 5. ||  EHC Linz || 6 - 3 || Hala Tivoli || 3500 || 4-0-3 || 8
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 10. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 5 || Hala Tivoli || 4000 || 4-0-4 || 8
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 12. ||  EC KAC || 3 - 7 || Stadthalle Klagenfurt || 3900 || 4-0-5 || 8
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 10 || 14. ||  EC Red Bull Salzburg || 6 - 7 (KS) || Eisarena Salzburg || 2300 || 4-1-5 || 9
|}

Končnica
Igra se na štiri zmage v seriji.

Četrtfinale

|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 1 || 19. februar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 7 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3500  || 0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 21. februar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 1 (P) || Hala Tivoli || 4000  || 1-1
|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 3 || 23. februar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 8 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3500 || 1-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 26. februar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 6 - 4 || Hala Tivoli || 4500 || 2-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 28. februar ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 1 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3500  || 3-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 1. marec ||  Alba Volán Székesfehérvár || 4 - 3 || Hala Tivoli || 5000 || 4-2
|}

Polfinale

|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 1 || 6. marec ||  EHC Linz || 2 - 4 || Donauparkhalle Linz || 3500 || 0-1
|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 2 || 8. marec ||  EHC Linz || 3 - 4 (P) || Hala Tivoli || 5000 || 0-2
|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 3 || 11. marec ||  EHC Linz || 1 - 6 || Donauparkhalle Linz || 3500 || 0-3
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 13. marec ||  EHC Linz || 2 - 1 || Hala Tivoli || 4500 || 1-3
|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 5 || 15. marec ||  EHC Linz || 2 - 5 || Donauparkhalle Linz || 3500 || 1-4
|}

Statistika hokejistov

Vratarji

|-
|1|| ||54||50||2866||143||2,99||92,1||43
|-
|20||              ||2||5||152||11||3,34||86,9||0
|-
|69||        ||52||13||663||45||4,07||90,7||0
|}

Drsalci

|-
|2||          ||60||5||15||20||73||-13||1||3||0||135
|-
|4||        ||47||4||5||9||22||-6||1||1||0||39
|-
|5||       ||53||10||19||19||98||+3||4||5||0||122
|-
|6||    ||53||0||3||3||123||-15||0||0||0||18
|-
|7||       ||59||5||11||16||36||-1||1||0||0||94
|-
|10||     ||28||7||11||18||103||-8||0||1||0||56
|-
|12||        ||48||9||15||24||38||-16||1||3||0||117
|-
|14||     ||45||9||11||20||24||-3||0||0||0||75
|-
|16||        ||49||21||27||48||30||+2||5||8||1||134
|-
|17||     ||54||23||28||51||36||+2||5||11||1||152
|-
|18||    ||61||1||8||9||16||0||0||0||0||50
|-
|19||        ||52||18||22||40||63||+8||2||3||1||130
|-
|21||     ||23||3||2||5||12||-6||0||2||0||38
|-
|23||   ||59||2||18||20||66||-3||0||1||0||62
|-
|29||       ||27||6||5||11||6||-1||1||0||0||39
|-
|30||        ||60||13||17||30||20||-11||2||3||0||113
|-
|36||       ||18||0||0||0||0||-1||0||0||0||2
|-
|41||         ||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|44||      ||60||12||25||37||52||+4||0||4||0||193
|-
|61||      ||5||0||0||0||0||-1||0||0||0||0
|-
|71||   ||40||6||14||20||25||0||1||1||2||109
|-
|72||  ||61||25||55||80||88||0||5||2||7||199
|-
|84||      ||6||0||1||1||14||0||0||0||0||10
|-
|89||       ||58||0||5||5||8||-8||0||0||0||28
|-
|91||       ||46||3||3||6||44||-15||0||0||0||46
|-
|98||           ||53||2||2||4||8||-12||1||0||0||16
|}

Slovenska liga

Polfinale 

|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 1 || 23. marec || HDK Maribor || 3 - 3 || Ledna dvorana Tabor || 300 || 0-0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 24. marec || HDK Maribor || 4 - 1 || Hala Tivoli || 400 || 1-0-1
|}

Finale 

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 26. marec || HK Acroni Jesenice || 6 - 4 || Hala Tivoli || 1500 || 1-0
|- align="center" bgcolor="#FFBBBB"
| 2 || 28. marec || HK Acroni Jesenice || 2 - 3 (P) || Dvorana Podmežakla || 1500 || 1-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 30. marec || HK Acroni Jesenice || 8 - 3 || Hala Tivoli || 2500 || 2-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 2. april || HK Acroni Jesenice || 5 - 2 || Dvorana Podmežakla || 2000 || 3-1
|}

Viri
 Uradna stran (domače tekme, tekme na tujem, statistika drsalcev, statistika vratarjev)

2011